Differenziale – parte della trasmissione meccanica di potenza;
Differenziale – variazione infinitesima di una variabile;
Differenziale – abbreviazione di interruttore differenziale;
Macchina differenziale – macchina progettata da Charles Babbage, antenata dei moderni calcolatori;
 Amplificatore differenziale – amplificatore che moltiplica la differenza tra due ingressi per un fattore costante.